Die Abkürzung BZI steht für:

 Bereitstellung zur Inbetriebnahme
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat
Flughafen Balıkesir, Türkei (IATA-Code)

BZI